La Challenge League 2010-2011 è stata la 114ª edizione della divisione cadetta svizzera. Ha avuto inizio il 24 luglio 2010.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa in Super League 2011-2012.
 Qualificata allo spareggio.
      Retrocesse in Prima Lega 2011-2012.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Capolista solitaria 
 Dalla 1ª alla 2ª giornata: 
 Dalla 2ª alla 3ª giornata: 
 Dalla 3ª alla 4ª giornata: 
 Dalla 4ª alla 5ª giornata: 
 Dalla 5ª alla 7ª giornata: 
 Dalla 7ª alla 10ª giornata: 
 Dalla 10ª alla 14ª giornata: 
 Dalla 14ª alla 16ª giornata: 
 Dalla 16ª alla 28ª giornata: 
 Dalla 28ª alla 30ª giornata:

Classifica marcatori

Verdetti finali 
  promosso in Super League 2011-2012.
  e  retrocessi in Prima Lega 2011-2012.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
2011 2